Védski kvadrát je v starodavni indijski matematiki različica tipične razpredelnice množenja 9 × 9 v obliki kvadrata. V vsaki celici je številčni koren produkta pripadajoče glave stolpca in vrstice, oziroma ostanek, če se produkt pripadajoče glave stolpca in vrstice deli z 9. Pri tem je ostanek 0 zapisan z 9.

V vedskem kvadratu se lahko opazi več geometričnih vzorcev in simetrij. Nekatere od njih se lahko najde v tradicionalni islamski umetnosti.

Dvojiški vedski kvadrat

Algebrske značilnosti 

Če se zanemari deveti stolpec in deveto vrstico, (kjer so same devetice), se dobi monoid , kjer je  množica pozitivnih celih števil, razdeljena po razredih ostankov modulo devet. Operator  pomeni tudi abstraktno »množenje« med elementi tega monoida. Če sta  elementa , se lahko  opredeli kot  s pomočjo operatorja modulo mod, kjer se vzame element 9 kot predstavnik razreda ostanka 0 namesto tradicionalne izbire 0.

 ne tvori grupe, ker vsak neničelni element nima ustreznega inverznega elementa. Velja na primer , vendar ni elementa , da bi veljalo . To je zato, ker 9 ni praštevilo. 3 in 6, ki nista tuji 9, nista v multiplikativni grupi celih števil modulo 9.

Če se obravnava podmnožico , ta tvori grupo. Tvori ciklično grupo 2 kot ena izbira generatorja. V bistvu je to samo grupa multiplikativnih enot v kolobarju .

Vidi se lahko, da ima vsak stolpec in vrstica vseh šest celic. To kaže, da  tvori latinski kvadrat.

Glej tudi 

 latinski kvadrat
 modularna aritmetika
 monoid

Sklici

Viri 

 
 
 

Indijska matematika
Modularna aritmetika